Les vrais durs ne dansent pas peut désigner :

 Les vrais durs ne dansent pas (Tough guys don’t dance), roman de Norman Mailer publié en 1984 ;
 Les vrais durs ne dansent pas (Tough guys don’t dance), film américain adapté du roman éponyme et réalisé par Norman Mailer avec Isabella Rossellini et Ryan O'Neal.